Le Grand Bazar, un film humoristique français, réalisé par Claude Zidi, sorti en 1973 ;
 Le Grand Bazar, un livre autobiographique de Daniel Cohn-Bendit ;
 Le Grand Bazar, une série télévisée française.

Voir aussi 
 Le Grand Bazar : Finale (The End of the Whole Mess), une nouvelle de Stephen King, parue en 1993